Цесаревич і великий князь Костянтин Павлович (8 травня 1779, Царське Село — 14 червня 1831, Вітебськ) — другий син Павла I і Марії Федорівни, брат Олександра I.

Родовід

Біографія 
Протягом 16 днів, з 27 листопада (9 грудня) до 13 (25 грудня) 1825 року, офіційні установи в Петербурзі та Москві під присягою визнавали його імператором і самодержцем Всеросійським Костянтином I, хоча фактично він ніколи не царював і свого вступу на престол не визнав.

Був одружений з Ганною Федорівною.

Примітки

Посилання 
 «Уланы Цесаревича Константина» 
 Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче (Д. В. Давыдов) 
  Данилов И. Д. Рассказ сенатора И. Д. Данилова (о цесаревиче Константине Павловиче) / Сообщ. А. Ф. Бычков // Русская старина, 1870. — Т. 1. — Изд. 3-е. — Спб., 1875 — С. 250—251. 
  Колзаков П. А. Рассказ адмирала Колзакова (о цесаревиче Константине Павловиче) / Сообщ. К. П. Колзаков // Русская старина, 1870. — Т. 1. — Изд. 3-е. — Спб., 1875 — С. 252—251. 
  Константин Павлович. Письма цесаревича великого князя Константина Павловича к маркизе де-Кюбьер // Русский архив, 1870. — Изд. 2-е. — М., 1871. — Стб. 409—430. 

Учасники Франко-російської війни 1812
Романови
Поховані в Петропавлівському соборі